HMAS Otway je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Otway (1927)
 HMAS Otway (S59)

Otway